Eve of Destruction (canção), gravada por Barry McGuire
 Eve of Destruction (Battlefield), modificações do jogo
 Eve of Destruction (filme), ficção científica de 1991 com Gregory Hines

Desambiguação